La Copa Federación 1981 corresponde a la 19.ª edición del torneo de tenis femenino más importante por naciones. 32 equipos participaron en el Grupo Mundial.

Grupo Mundial

Final

Enlaces externos 
 Página oficial de la Fed Cup 

Copa Federación (1963-1994)